Rata de agua puede designar a:
 Las especies de roedores pertenecientes al género Nectomys.
 La especie de roedor Arvicola sapidus, también conocida en España como «rata de agua».